Nazwa wielu pałaców należących do Radziwiłłów:

 Warszawa:
 Pałacyk Marii z Lubomirskich Radziwiłłowej – siedziba Instytutu Sztuki PAN
 Pałac Prezydencki – siedziba Prezydenta RP
 Pałac Paca-Radziwiłłów – siedziba Ministerstwa Zdrowia
 Pałac Przebendowskich-Radziwiłłów – siedziba Muzeum Niepodległości
 Kraków:
 Pałac Radziwiłłów w Balicach
 Berlin:
 Pałac Radziwiłłowski